entre la Russie et la Perse
 Traité de Saint-Pétersbourg de 1755, la Grande-Bretagne promet des subsides à la Russie à la veille de la guerre de Sept Ans
  mettant fin aux hostilités entre la Prusse et la Russie pendant la guerre de Sept Ans
 Traité de Saint-Pétersbourg de 1772 (), qui entérine le partage de la Pologne-Lituanie entre la Russie, l'Autriche et la Prusse
 Traité de Saint-Pétersbourg de 1798 (), la Grande-Bretagne et la Russie décident d'une action commune contre la France en Hollande
 Traité de Saint-Pétersbourg de 1805 entre la Russie et le Royaume-Uni () qui forment la Troisième Coalition
  entre la Russie et les États-Unis suivi du  entre la Russie et le Royaume-Uni, délimitant les frontières de l'Amérique russe (Alaska) 
 Traité de Saint-Pétersbourg de 1875 entre la Russie et le Japon
 Traité de Saint-Pétersbourg de 1881 entre la Russie et la Chine